Кало, Гильермо (1871—1941) — мексиканский фотограф, отец Фриды Кало
 Кало, Фрида (1907—1954) — мексиканская художница.
 Кало — язык цыган-кале.
 Кало — город в Мьянме.
 Кало — хутор, Максатихинский район, Тверская область, Россия.

См. также 
 Калло